Arubaanse personen
Francisco Cornelio Croes; zijn zoons
Betico Croes (1938-1986), politicus; zijn zoons:
Glenbert Croes (1966), minister van Arbeid, Integratie en Energie
Junior Croes, minister van Vervoer en Communicatie
Rudy Croes (1946-2021), minister van Justitie
Hendrik Croes (1942), advocaat en minister van Justitie; zijn dochter:
Evelyn Wever-Croes (1966), premier

Endy Croes (1968), minister van Onderwijs en Sport
Mito Croes (1946-2016), minister van Welzijn en gevolmachtigd minister
Frido Croes (1957-2020), minister van Onderwijs en gevolmachtigd minister
Paul Croes (1976), minister van Sociale Zaken
Ricardo Croes, politicus
Belgische personen
Henricus-Jacobus de Croes (ca. 1705-1786), componist
Frans Croes (1936-2011), kunstenaar en horeca-ondernemer
Lisette Croes (1939), politica
Claude Croes (1974), politicus
Peter Croes (1984), triatleet
overige personen
Steven Croes (1980), Curaçaos minister van Onderwijs

Zie ook 
Kroes, achternaam